PID (informatyka) – numer procesu w systemie operacyjnym
 PID (medycyna) – zapalenie narządów miednicy mniejszej (pelvic inflammatory disease)
 PID (matematyka) – Principal Ideal Domain
 PID (automatyka) – regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący
 Palestyński Islamski Dżihad (PID) – organizacja terrorystyczna 
 Piping & Instrumentation Diagram  – schemat orurowania i oprzyrządowania
 Detektor fotojonizacyjny (PID, Photoionization Detector)
 Potential Induced Degradation – zjawisko starzenia się ogniw fotowoltaicznych

Skróty i skrótowce